Příjmení Bednár nese více různých osobností:

 Alfonz Bednár (1914–1989) – slovenský prozaik, scenárista a překladatel
 Ľubomír Bednár (* 1964) – slovenský fotbalista
 Štefan Bednár ( 1909–1976) – slovenský malíř a grafik
 Vladimír Bednár (* 1952) – slovenský fotbalista, obránce
 Vlado Bednár (1941–1984) – slovenský spisovatel-prozaik, dramatik a autor literatury pro děti a mládež

Související články 
 Bednář
 Bednarek
 Bednárik